Vivenot est un nom de famille porté notamment par :
Auguste Vivenot (1835-1884), homme politique français ;
Jean-Louis Vivenot (1767-1817), homme politique français ;
Stéphanie Vivenot (1970-), joueuse de basket-ball française.
Homonymie de patronyme
Patronyme français